Ivor Guest (1. baron Wimborne), 1835-1914
 Ivor Guest (1. wicehrabia Wimborne), 1873-1939
 Ivor Guest (2. wicehrabia Wimborne), 1903-1967
 Ivor Guest (3. wicehrabia Wimborne), 1939-1993
 Ivor Guest (4. wicehrabia Wimborne), ur. 1968
 Ivor Forbes Guest

Zobacz też